Dans le domaine de la construction, le dallage d'un sol est son recouvrement par des dalles jointives, c'est-à-dire des plaques suffisamment épaisses pour ne pas se fracturer lors du passage de personnes ou de véhicules.
 En géométrie, dallage est synonyme de .